Warureja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Warureja, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Warureja, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar